Гэри Халберт (Gary Halbert 12 июня 1938 - 8 апреля 2007) - «печатный принц» (prince of print)

Американский копирайтер, известен тем, что писал рекламу, продающую на миллионы долларов и сделал мультимиллионерами сотни человек (в том числе и известных сегодня копирайтеров, таких как Dan Kennedy, John Carlton и другие)

Был самым успешным и богатым копирайтером XX века

Биография 
Родился 12 июня 1938 года

Он работал и продавцом и тюремщиком, пока не наткнулся на руководства по прямой почтовой рассылке Томаса Холла и решил заняться бизнесом.«Что действительно меня воодушевило, так это чтение небольшого набора буклетов под названием «Руководства по прямой почтовой рассылке», написанного человеком по имени Томас Холл. Эти гиды были потрясающими. Они остаются и по сей день лучшим материалом, который я когда-либо читал по теме прямого маркетинга» © Gary HalbertИменно Томас Холл был начальным вдохновителем Гэри Халберта, а затем он прочитал статью Джона Лесли (владельца компании Leslie Creations) и захотел стать похожими на них, резко ударившись в копирайтинг и прямой маркетинг.«Я прочитал все, что смог найти, о рекламе, прямой почтовой рассылке. ВСЕ. Если в моей местной библиотеке или книжном магазине не было книги по маркетингу, которую я хотел, я летал за сотни миль, чтобы ее достать. Я даже летал в Нью-Йорк (в то время я жил в Огайо)»

© Gary HalbertЗатем его жизнь превратилась в рутину. Следуя всем правилам, которым он научился, он пытался заработать на этом«все происходило так: я придумывал идею продукта, например, книгу, отчет или что-то в этом роде, а затем, следуя всем правилам, я создавал пакет прямой почтовой рассылки для продажи этого продукта. После этого я просил, занимал или крал достаточно денег, чтобы напечатать мои конверты, письма, брошюры и все остальное, а затем (чтобы сэкономить) мы с женой набивали письма, штамповали и запечатывали их сами и отправляли их по почте. Затем, конечно, мы сидели сложа руки и ждали, пока придут деньги»Но у него не получалось. Но он был настолько одержим своей идеей, что тратил деньги отложенные на коммунальные услуги в тесты своих рассылок. Иногда Гэри с женой, сидели в темном доме без света и воды, у них не было денег даже на оплату коммуналки

Дальше со слов Гэри:Так или иначе, примерно через три года (я медленно учусь) этого унылого существования, я сел и немного подумал.

Я сказал себе что-то вроде этого:

«Гэри, что бы ты сделал, если бы тебе пришлось сделать следующую рассылку? Что, если бы ты мог отправить только одно письмо, и, если бы ты не получил ответа, тебя буквально бы обезглавили?»

И после этого, письмо привлекло около 7 300 000 клиентов, и стало источником создания компании по доставке

почтой (Halbert's), в которой в конечном итоге работало более 700 человек, 40 из которых были нужны только для того, чтобы делать наши банковские депозиты, которые часто состояли из 20 000 чеков в день.Так он смог наконец оплатить свои коммунальные услуги и затем, стать самым высокооплачиваемым копирайтером XX века

Последние года он жил в многоэтажном жилом доме в Майами. Здание было расположено к северу от отеля Marriott и Grand на бульваре Бискейн.

Брал за рекламную кампанию 15.000$ + 5% от продаж, проводил семинары и обручающие тренинги по маркетингу, написал книгу The Boron Letters,обучил копирайтингу куча людей, которые стали известны как одни из самых выдающихся копирайтеров, например John Carlton, Dan Kennedy)

Также у него есть сын Бонд Халберт, пошедший по стопам отца.

 Гэри Халберт умер во сне, в его апартаментах в Майами, ночью в воскресенье 8 апреля 2007, на 69 году жизни, оставив огромный и важный след в копирайтинге и рекламе.

Оставив свой сайт, где есть все его РАНЕЕ платные рассылки, подписка стоила 3000 долларов

Личная жизнь

С первой женой (с которой они сидели без света, во время его начинаний) он развелся, а затем женился снова, что неудивительно свою будущую жену он также нашел применив свои способности копирайтинга, написав письмо в газету, на которое отреагировало тысячи женщин (кстати, потом на основе этого письма начали делать многие тренинги по копирайтингу на западе)

Примечания 

Маркетологи
Специалисты по рекламе